

Салікс — місто, штат Айова
 Салікс — переписна місцевість, штат Пенсільванія